Кирхгейм:

 Кирхгейм — устаревшее именование немецкого города Кирххайм-унтер-Текк.
 Кирхгейм, Рафаил (1804—1889) — немецкий гебраист.

См. также 
 Кирххайм